Baumgratz kan som auktorsförkortning betyda:

 José Fernando A. Baumgratz
 José Fernando Andrade Baumgratz

Robotskapade auktorsförkortningar